John D. MacArthur – amerykański filantrop
 John F. MacArthur – amerykański kaznodzieja
 John K. MacArthur – amerykański pilot
 John R. MacArthur – amerykański dziennikarz
 John S. MacArthur – szkocki chemik

Zobacz też:
 John Macarthur – brytyjski oficer
 John McArthur